Pazardzjik (oblast); een oblast in Bulgarije
Pazardzjik (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast